Eerste klasse (1929/1930) był 30. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Royal Antwerp. Nowym mistrzem Belgii został zespół RCS Brugeois.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1929 w piłce nożnej
1930 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii